Sevgi steht für:

 Sevgi, ein türkischer Ausdruck für Liebe und Verantwortung

Sevgi ist der Familienname folgender Personen:
 Bekir Sevgi (* 1988), türkischer Fußballtorhüter
 Mustafa Sevgi (* 1983), türkischer Fußballspieler